

Особи 

 Аріель Дюран (; 1898–1971) — американська письменниця.
 Елі Маглуар Дюран ( або ; 1794–1873) — франко-американський ботанік та фармацевт
 Жан-Філіпп Дюран (; 1960) — французький футболіст, півзахисник.
 Каролюс-Дюран (, справжнє і'мя Шарль Эміль Огюст Дюран, ; 1837—1917) — французький художник і викладач XIX ст.
 Роберто Дюран (; 1951) — панамський професійний боксер.

Географічні об'єкти

Франція 
 Дюран (Жер)  — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї
 Лезіньяк-Дюран  — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант
 Ле-Меній-Дюран  — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія

США 

 Duran Duran — англійський поп-рок-гурт